

Filmes 

Desesperadamente sola — canção de cantora mexicana Anahí
Horas de Desespero (The Desperate Hours) — filme norte-americano de 1955
 Medidas Desesperadas — filme norte-americano de 1998
O Dia do Desespero  —  filme português de 1992

Procura-se Susan Desesperadamente — filme norte-americano de 1985
Smash-Up, the Story of a Woman (br: Desespero)  — filme de 1947, estrelado por Susan Hayward

Livros 
 Desespero (livro) — livro de Vladimir Nabokov
 O Desespero Humano — livro do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard de 1849 
Desespero (Stephen King) — livro de romance e terror de 1996

Música 
 Entre o Desespero e a Esperança — álbum da banda hip hop cristão "Ao Cubo"
Desesperadamente Enamorado (canção)

Outros 
Desespero (Sandman)  — um dos personagens da revista Sandman (Morfeus)

Desambiguação